

Scienza 
Trasferimento – in chimica
Trasporto – in termodinamica, e nella scienza in generale, riferito ai fenomeni di trasporto. Correlati ad esso:
Per significati specifici si veda Trasporto (disambigua)#Scienza

Diritto 
Trasferimento (diritto processuale) – nel diritto processuale
Trasferimento – nel diritto del lavoro

Trasporti 
Trasporto – di persone e/o merci